Cynthia Lillian Powell (Blackpool, Inglaterra; 10 de septiembre de 1939-Mallorca, 1 de abril de 2015) fue una artista británica, primera esposa de John Lennon, integrante de la banda de rock The Beatles.

Biografía 
Cynthia nació en 1939 en Blackpool, es la más joven de los tres hijos de Charles Powell y su esposa Lillian. A la edad de 11 años, ganó un premio de arte en un concurso organizado por el Liverpool Echo. Un año más tarde fue aceptada en Junior Art School de Liverpool, que también contó con la presencia de Bill Harry.

Relación con John Lennon 
En 1957, conoció a John Lennon en el Colegio de Artes de Liverpool. Cynthia describía a John como: "Un muchacho rebelde que al final lograría triunfar en la vida". Se casaron el 23 de agosto de 1962 en una ceremonia a la que asistieron los otros integrantes de The Beatles. En 1963 nació el único hijo de este matrimonio Julian Lennon, quien fue ocultado a la prensa por orden del mánager de los beatles, Brian Epstein, para no afectar la imagen de Lennon y del grupo.

Cynthia fue testigo del éxito de la banda hasta 1968, momento en el que se divorció de Lennon cuando el cantante inició un romance con Yoko Ono, con quien contrajo matrimonio al año siguiente. En el proceso de divorcio, Cynthia se quedó con la custodia del hijo de ambos y Lennon se comprometió a pagar 100 000 libras para la manutención del niño. Durante el divorcio de la pareja, el beatle Paul McCartney compuso la emblemática canción Hey Jude para consolar a Julian por la separación de sus padres.

El 31 de julio de 1970, Cynthia se casó por segunda ocasión con el gerente Roberto Bassanini, de quien se divorció en 1973. Su tercer matrimonio tuvo lugar en 1976, cuando se casó con John Twist, un ingeniero procedente de Lancashire; se divorciaron en 1983. Fue llamada a menudo en las conferencias o eventos dedicados a los Beatles para dar su testimonio sobre algunas canciones como Strawberry Fields Forever y Hey Jude. Su último matrimonio fue en 2002 con el empresario Noel Charles. En el 2005, Cynthia publicó su primer libro, titulado John. Al año siguiente, ella y su hijo Julian asistieron al estreno del Cirque du Soleil Love, donde tuvo un reencuentro con Yoko Ono. En 2009, publicó su último libro, El auténtico John, donde revela su vida junto a Lennon, y ese mismo año organizó una exposición de objetos personales de Lennon; en ese evento se reencontró con Pattie Boyd después de varios años de no haberse visto. El 9 de octubre de 2010, en el 70 aniversario del natalicio de John Lennon, Cynthia y Julian desvelaron el John Lennon Peace Monument en una ceremonia realizada en Chavasse Park, Liverpool. Su último marido, Noel Charles, murió en el 2013.

Muerte 
Murió el 1 de abril de 2015 a causa de cáncer de pulmón, según informó su hijo Julian Lennon en redes sociales. Yoko Ono, Sean Lennon, Paul McCartney, Olivia Harrison, Dhani Harrison y Ringo Starr lamentaron el fallecimiento.

Véase también 
 John Lennon
 Julian Lennon
 The Beatles

Referencias

Enlaces externos 

 The Beatles First Wives Club
 Sitio Memorial

Nacidos en Blackpool
Fallecidos en Calviá
Ensayistas de Inglaterra
Escritores de Inglaterra del siglo XXI
Fallecidos por cáncer de pulmón
Escritoras de Inglaterra
Inglesas del siglo XX
Inglesas del siglo XXI
Mujeres ensayistas
Fallecidos por cáncer en España